M22 kan syfta på:
M22 – en segelbåt för 2-3 personer, se Mälar 22
M22 – en klotformig stjärnhop, se Messier 22
HMS M22 – en minsvepare
M22 (Nordirland) – en motorväg i Nordirland